

Geografia 
 Kuriyama – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Personaggi 
 Midori Kuriyama – personaggio del manga Detective Conan

Persone 
 Chiaki Kuriyama – attrice, modella e cantante giapponese